Drugi rang nogometnog prvenstva FNRJ u sezoni 1946./47. su predstavljale republičke lige. Po okončanju republičkih liga, 16 klubova se kvalificarol u kvalifikacije za popunu 1. savezne lige, te su organizirane i kvalifikacije za popunu nove 2. savezne lige.

Hrvatska liga 

Prvenstvo Hrvatske odigrano u sezoni 1946/47. bilo je u nivou drugoligaškog ranga.

 Udarnik iz Karlovca odstranjen je iz daljnjeg natjecanja zbog napuštanja terena igrača Udarnika za vrijeme utakmice s Proleterom iz Belišća. Utakmice i postignuti rezultati Udarnika sa svim ostalim klubovima su brisani.
 Metalac (Zagreb), Zagreb, Split i Tekstilac (Varaždin) igrali su kvalifikacije za formiranje Prve savezne lige.
 Metalac (Zagreb), Tekstilac (Varaždin), Proleter (Belišće) igrali su kvalifikacije za formiranje Druge savezne lige.

Poslije završenih republičkih prvenstava, održan je "Savezni kvalifikacioni kup", natjecanje 16 najboljih republičkih klubova - po 4 kluba iz Hrvatske i Srbije i po 2 iz Slovenije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Makedonije.
Utakmice su odigrane po dvostrukom kup sustavu od 11. svibnja do 21. lipnja 1947. godine. U prvom kolu obvezno su se sastajali klubovi iz iste republike.

Liga Bosne i Hercegovine  

{| class="wikitable"
!mj. !!klub !!ut. !!pob. !!ner. !!por. !!gol+ !!gol- !!bod
|- bgcolor="gold" 
|1. ||Velež Mostar ||14 ||11 ||1 ||2 ||40 ||7 ||23 
|- bgcolor="turquoise" 
|2. ||Torpedo Sarajevo ||14 ||11 ||0 ||3 ||43 ||21 ||22 
|-
|3. ||Borac Banja Luka ||14 ||9 ||1 ||4 ||42 ||14 ||19 
|-
|4. ||Čelik Zenica ||14 ||8 ||1 ||5 ||27 ||21 ||17 
|-
|5. ||Sloboda Tuzla ||14 ||4 ||2 ||8 ||26 ||34 ||10 
|-
|6. ||Bratstvo Travnik ||14 ||4 ||1 ||9 ||18 ||31 ||9 
|-
|7. ||Jedinstvo Bihać ||14 ||3 ||0 ||11 ||23 ||60 ||6 
|-
|8. ||Proleter Teslić ||14 ||2 ||1 ||11 ||14 ||32 ||5 
|-
| ||Udarnik Sarajevo ||8 ||4 ||1 ||3 ||20 ||21 ||9 
|-
!colspan="9"| 
|-
|colspan="9"| <small> sezonu su započela dva kluba iz Sarajeva - "Sloboda" i "Udarnik" koji su se krajem 1946. goodine spojili u "Torpedo", koji je preuzeo "Slobodine" rezultate 
|}

 Crnogorska liga  
 

 "Sutjeska" i "Bokelj" su se plasirali u Savezni kvalifikacijski kup, za ulazak u 1. saveznu ligu.

Kvalifikacije za popunu 1. Savezne ligeOsmina finala (11. svibnja i 18. svibnja 1947.): 
Metalac (Zagreb) - RNK Split 4:1 i 1:1 
Tekstilac (Varaždin) - Zagreb 0:0 i 1:0 
Dinamo (Pančevo) - Podrinje (Šabac) 4:0 i 1:2 
Radnički (Kragujevac) - Sloga (Novi Sad) 0:4 i 0:1 
Enotnost (Ljubljana) - Triglav (Ljubljana) 2:1 i 1:2, treća 3:1 
Makedonija (Skopje) - Rabotnički (Skopje) 1:2 i 2:0 
Sutjeska (Nikšić) i Bokelj (Kotor) 3:1 i 1:2 
Velež (Mostar) - Torpedo (Sarajevo) 2:1 i 1:3 Četvrtfinale (25. svibnja i 1. lipnja 1947.): 
Enotnost (Ljubljana) - Metalac (Zagreb) 0:4 i 0:1 
Sloga (Novi Sad) - Tekstilac (Varaždin) 2:0 i 1:2 
Sutjeska (Nikšić) - Torpedo (Sarajevo) 2:2 i 1:6 
Makedonija (Skopje) - Dinamo (Pančevo) 3:1 i 0:2, treća 1:2 

Polufinale (8. lipnja i 15. lipnja 1947.): 
Sloga (Novi Sad) - Metalac (Zagreb) 2:0 i 1:1 
Dinamo (Pančevo) - Torpedo (Sarajevo) 1.1 (ponovljena 2:1) i 1:4 Finale: (21. lipnja 1947. 
Torpedo (Sarajevo) - Sloga (Novi Sad) 5:1 i 3:3 Torpedo (Sarajevo) plasirao se u Prvu saveznu ligu.Finalisti "Saveznog kvalifikacionog kupa" su išli direktno u Saveznu ligu, a poraženi polufinalisti su igrali dodatne kvalifikacije s devetim i desetim plasiranim iz Savezne lige.

 Kvalifikacije za popunu Druge Savezne lige Prva grupa Polufinale: 
Sutjeska (NIkšić) - Velež (Mostar) 3:1 i 1:0 
Rabotnički (Skopje) - 14. oktobar (Niš) 4:3 i 2:1 Finale: 
Rabotnički (Skopje) - Sutjeska (Nikšić) 3:0 i 1:3 Rabotnički (Skopje) plasirao se u Drugu saveznu ligu. Druga grupa Polufinale:Tekstilac (Varaždin) - Radnički (Kragujevac) 0:0 i 2:1 
Podrinje (Šabac) - Proleter (Belišće) 1:2 i 3:1 Finale: 
Tekstilac (Varaždin) - Podrinje (Šabac) 3:1 i 0:2, produžeci 4:3 Tekstilac (Varaždin) se plasirao u Drugu saveznu ligu.''

Poveznice

Izvori 
Sezona 1946/47. na hrnogometdb
 exyufudbal.in.rs, Prvenstvo Jugoslavije (1. i 2. rang) - sezona 1946./47. , pristupljeno 14. listopada 2017. 
 

1946-47
 2